Asienmesterskabet i håndbold for mænd er det kontinentale mesterskab i håndbold for herrelandshold i Asien. Mesterskabet er arrangeret af Asian Handball Federation (AHF) siden 1977 og er siden 2000 afviklet hvert andet år.

Kun fire nationer har gennem tiden vundet mesterskabet: Sydkorea har vundet ni titler, Kuwait fire titler, Japan to titler og Qatar én titel.

I perioden 1987-2000 fungerede mesterskabet tillige som den asiatiske kvalifikation til de olympiske lege. Siden 2002 har mesterskabet fungeret som den asiatiske del af kvalifikationen til VM i håndbold.

Mesterskaber og medaljevindere

Placeringer 
23 hold har gennem tiden deltaget i mesterskabet, og holdenes placeringer er sammenfattet i nedenstående tabel.

Se også 
 Asienmesterskabet i håndbold (kvinder)

Noter

Eksterne henvisninger 
 World Handball Archive – Men Handball Asia Championships Archive 
 Sports123.com – Handball – Men: Asian Championships 

Mænd
Etableret i 1977